Kob:
 zwierzęta
 Kob żółty
 Kob liczi
 Kob śniady
 Kob nilowy
 Kob Defassa
 KOB – książka obiektu budowlanego